Большая коричневая плюющаяся кобра () — ядовитая змея из семейства аспидов, рода настоящих кобр. Обитает на востоке и северо-востоке Африки. Особи данного вида являются самыми крупными среди плюющихся кобр, рекордная зафиксированная длина одной особи составляет 274,3 сантиметра.

Описание 
Ранее, большая коричневая кобра считалась разновидностью окраски черношеей кобры. Однако, анализ последовательности митохондриальных ДНК показал больше сходств с мозамбикской коброй, нежели с черношеей. Нововыявленный в 2007 году вид отличался от остальных африканских плюющихся кобр уникальной кладой гаплотипов, сочетаниями цветового узора, и строением чешуи.

Этимология 
Научное название змеи, Naja ashei, было дано в честь уроженца Великобритании, кенийского герпетолога Джеймса Эша (1925-2004).

Среда обитания 
Местами распространения Naja ashei являются сухие низины в северной и восточной Кении, юг Сомали, юго-восток Эфиопии, северо-восток Уганды и Танзании.

Яд 
Яд змеи схож по составу с ядами других плюющихся кобр, обитающих в этой местности, и состоит из постсинаптических нейротоксинов и цитотоксинов. Тем не менее, Naja ashei способна выделять гораздо больший объём яда - 6,2 мл за одно доение, из которых 3 мг составляют токсины. Этого достаточно, чтобы убить от 15 до 20 человек за один укус.

Ссылки 

 
 В Кении открыта самая крупная плюющаяся кобра

Примечания 

Настоящие кобры
Животные, описанные в 2007 году
Пресмыкающиеся Африки
Эш